Jméno Valdemar I. označuje několik panovníků:
 Valdemar I. Veliký – král dánský
 Valdemar I. Švédský – král švédský
 Valdemar I. Anhaltsko-Zerbstký – kníže anhaltsko-zerbstký
 Valdemar I. Braniborský – markrabě braniborský

Rozcestníky - panovník